Aksel Lund Svindal – ex sciatore alpino norvegese
 Jacob Svindal – politico norvegese
 Tommy Svindal Larsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, centrocampista